Kaisertunnel steht für
Kaisertunnel (Argonnen), Kriegstunnel
Kaisertunnel (Berlin)
Kaiser-Wilhelm-Tunnel, Eisenbahntunnel